Cerrito ist der Name der Örtlichkeiten

 Cerrito (Entre Ríos), einer argentinischen Gemeinde
 Isla del Cerrito, einer argentinischen Insel
 Cerrito (Rio Grande do Sul), einer Gemeinde in Brasilien
 Cerrito de los Morreños (Guayas), einer Mangrovenfischergemeinde in der Provinz Guayas, Ecuador
 Cerrito (Santander), eines Municipio im Departamento Santander, Kolumbien
 Cerrito (Ñeembucú), eines Distrikts im Departamento (Verwaltungsbezirk) in Paraguay
 Cerrito de la Victoria, eines Stadtteils von Montevideo, Uruguay, und des dortigen Fußballvereins Club Sportivo Cerrito

Cerrito steht für:

 Club Sportivo Cerrito, uruguayischer Fußballverein

Cerrito ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Fanny Cerrito (1817–1909), italienische Balletttänzerin und Choreografin
 Joseph Cerrito (1911–1978), italienisch-amerikanischer Mobster 

siehe auch: El Cerrito